Arena Jecheon - przeznaczona do siatkówki hala sportowa znajdująca się w mieście Jecheon, w Korei Południowej. Hala została oddana do użytku w roku 1998, może pomieścić 3 300 widzów.

Hale sportowe i widowiskowe w Korei Południowej